John O'Donoghue évoque :
 John O'Donoghue (personnalité politique) (né en 1956), personnalité politique irlandaise
 John O'Donoghue (journaliste), journaliste irlandais
 John O'Donoghue (1960s pitcher) (né en 1939), joueur de baseball américain
 John O'Donoghue (1990s pitcher) (né en 1969), joueur de baseball américain
 John O'Donoghue (poète) (1954–2008), poète irlandais
 John O'Donoghue (hurler) (né en 1942), hurler irlandais